Tutoia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tutóia (kommun), Maranhão, 
 Tutóia (ort), Maranhão,

Fiji 

 Totoya Island, ö, Östra divisionen, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Fijiförgreningar